Наташа Павловић је америчка глумица српског порекла, мисица, модел, пилот, падобранац и професорка енглеског језика и књижевности.

Биографија 
Наташа Павловић је рођена у Попову код Бијељине, са родитељима се одселила у Америку 1972. године. Живела је у Чикагу девет година, а затим се преселила у Лос Анђелес. Представља се као потомак кнеза Павла и стално истиче своје српско порекло.

Године 1989. је победила на избору за Мис Беверли Хилса, а затим је 1991. године представљала Југославију на избору Мис универзума у Лас Вегасу, где је ушла у полуфинале.

Занимљивости 
Наташа Павловић је прва Српкиња у свету која је возила авион МиГ-25, на висини од , брзином од 1.850 километара на сат.

Филмографија 

|-
|1987.||||Epitaph||||
|-
|1987.||||What a Country||Соња||
|-
|1988.||||Martin Mull Live from North Ridgeville, Ohio||Наташа||
|-
|1988.||||The Munsters Today||Светлана||
|-
|1989.||||Going Overboard||||
|-
|1990.||||Grand||||
|-
|1991.||||CBS Schoolbreak Special||||
|-
|1991.||||Growing Pains||||
|-
|1991.||||Drexell's Class||||
|-
|1992.||||Quantum Leap||Марина||
|-
|1992.||||Dream On||||
|-
|1993.||||Dark Justice||||
|-
|1992—1993.||||Down the Shore||||
|-
|1993.||||Delta||Паулина||
|-
|1993.||||The Naked Truth||||
|-
|1993.||Пинк Пантеров син||Son of the Pink Panther||||
|-
|1993.||||Martial Outlaw||Миа||
|-
|1994.||||Cobra||||
|-
|1994.||||Good Advice||||
|-
|1995.||||Wirehead||||Видео игра
|-
|1995.||||Wings||||
|-
|1995.||||Pride & Joy||||
|-
|1995.||||Partners||||
|-
|1995.||||Cybill||Марина||
|-
|1996.||Господин и госпођа Смит||Mr. & Mrs. Smith||Наташа Павловић||
|-
|1997.||||Spy Game||Софиа||
|-
|1997.||||Hawaii Five-O||||
|-
|1997.||Џени||Jenny||||
|-
|1997.||||Mike Hammer, Private Eye||||
|-
|1997.||||NightMan||Петра||
|-
|1998.||||Players||Рената||
|-
|1998.||||LateLine||Јелена||
|-
|1998.||||Rounders||||
|-
|1995—1998.||||JAG||||
|-
|1998.||ВИП||V.I.P.||Алекс||
|-
|1998.||||Silk Stalkings||||
|-
|1999.||||The Darwin Conspiracy||||
|-
|1999.||||Viper||||
|-
|1999.||||Martial Law||||
|-
|2001.||||Thieves||||
|-
|2002.||Алијас||Alias||||
|-
|2001—2002.||||The Agency||Тања||
|-
|2003.||||Port Charles||||
|-
|2004.||||Judging Amy||||
|-
|2004.||||Nip/Tuck||||
|-
|2006.||||I Did Not Know That||||
|-
|2006.||Монк||Monk||||
|-
|2006.||||Drive/II||Ирина||
|-
|2007.||||Atlanta||||
|-
|2008.||Лас Вегас||Las Vegas||||
|-
|2008—2009.||Горки плодови||Bitter Fruit||Докторка Павловић||
|-
|2013.||||Space Warriors||||
|}

Извори

Спољашње везе 
 
 

Бијељинци
Српске глумице
Америчке глумице
Америчке манекенке
Фото-модели
Глумци Републике Српске
Српски глумци из Босне и Херцеговине